Linia kolejowa Budapest – Szolnok – linia dwutorowa z siecią trakcyjną zasilaną prądem zmiennym 25 kV 50 Hz.

Historia 
Linia została oddana do użytku 10 listopada 1856 roku, jest to jedna z pierwszych linii na Węgrzech.

Linki zewnętrzne 
 http://www.vasutallomasok.hu/vonkep.php?num=120

Budapest – Szolnok